Atalaia ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden

in Brasilien:
 Atalaia (Alagoas)
 Atalaia (Paraná)
 Atalaia do Norte (Amazonas)

in Portugal:
 Atalaia (Gavião), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Gavião
 Atalaia (Lourinhã), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lourinhã
 Atalaia (Montijo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Montijo
 Atalaia (Pinhel), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Pinhel
 Atalaia (Vila Nova da Barquinha), im Concelho de Vila Nova da Barquinha
 Gräberfeld von Atalaia

in Osttimor:
 Atalaia, heute Atabae (Ort)

Siehe auch:
 Atalaya